Blue State signifie « État Bleu » en anglais.

 Aux États-Unis, les États bleus désignent les États dont les résidents ont majoritairement votés pour le Parti démocrate lors des élections présidentielles, en opposition aux États rouges du Parti républicain.
 Blue State est un film américano-canadien réalisé par Marshall Lewy en 2007.
 Blue States est un groupe britannique de musique électronique.